Lohe (rivier), een zijrivier van de Oder
Lohe (Hagen im Bremischen), een dorp en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Lohe (Neurenberg), een stadsdeel van de Duitse stad Neurenberg, deelstaat Beieren

en diverse andere plaatsen en stadsdelen in Duitsland